Alessandro Ciceri – tiratore e imprenditore italiano
 Bernardino Ciceri – pittore italiano
 Carlo Stefano Anastasio Ciceri – cardinale italiano del XVII secolo
 Santino Ciceri – calciatore italiano

Pagine correlate
 Cicero